Voir aussi Darkhad
 Darkhan signifie forgeron, considéré comme ayant des pouvoir dans les rites anciens turco-mongols, et par extension artisan en Mongol.
 Darkhan () est un titre de noblesse mongol ;

Toponymes 
 Darkhan () est la troisième ville la plus peuplée de Mongolie ;
 Darkhan sum () est un sum de l'aïmag de Khentii en Mongolie ;
 Darhan-Uul est un aïmag de Mongolie ;

Autres 
 Le Darkhat (ou Darkhan) est un dialecte parlé en Mongolie-Intérieure, en Chine ;
 Darkhan Nekhii () est une marque de vêtements mongole, ainsi que son , NEH ;
 Darkhan est un prénom mongol, également utilisé au Kazakhstan :
 Darkhan Assadilov est un karatéka kazakh, né le  dans le Kazakhstan-Oriental